Urchin – gruppo musicale inglese
 Urchin – album di Inga Liljeström del 1998
 Urchin EP – extended play dei Nothing but Thieves del 2015
 Urchin – software